Camel is het Engelse woord voor Kameel. Het kan verwijzen naar:

 Camel (band), een Britse progressieve-rockband, met een carrière van 1971 tot in de 21ste eeuw
 Camel (sigarettenmerk), een merk van sigaretten